Владислав Митков Мирчев (; 23 января 1987, Варна, Болгария) — болгарский футболист, нападающий клуба «Черноморец» из Балчика.

Карьера 
Мирчев — воспитанник варнского «Спартака», за который играл в 2004—2009 годах. В это время отдавался в аренду в «Черноморец» из города Бургас и в БАТЭ. В составе БАТЭ стал чемпионом Белоруссии. В 2009 году перешёл в итальянский клуб «Анкона», игравший на тот момент в Серии В, но, не сумев закрепиться в основе «Анконы», перешёл в бельгийский клуб «Остенде», игравший на тот момент во Втором дивизионе. В 2011—2012 годах играл за клубы «Спартак» (Варна) и «Бдин».

В 2012 году перешёл в павлодарский «Иртыш». 15 июля в матче против «Астаны» дебютировал в чемпионате Казахстана. В составе казахстанского клуба стал серебряным призёром чемпионата Казахстана, а также финалистом Кубка Казахстана.

Достижения 
 БАТЭ
 Чемпион Белоруссии: 2008
 Иртыш (Павлодар)
 Чемпионата Казахстана: 2012
 Финалист Кубка Казахстана: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Спартак» Варна
Игроки ФК «Черноморец» Бургас
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Бдин»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Игроки ФК ЭНАД
Игроки ФК «Валенсия» Мале
Игроки ФК «Несебыр»
Игроки ФК «Перак»
Игроки ФК «Черноморец» Балчик